Си́дорово — топоним.

Населённые пункты

Россия

Вологодская область 
 Сидорово — деревня в Бабаевском районе.
 Сидорово — деревня в Белозерском районе.
 Сидорово — деревня в Вашкинском районе.
 Сидорово — деревня в Вологодском районе.
 Сидорово — деревня в Вытегорском районе 
 Сидорово — село в Грязовецком районе.
 Сидорово — деревня в Кадуйском районе.
 Сидорово — деревня в Сямженском районе.
 Сидорово — деревня в Устюженском районе.
 Сидорово — деревня в Харовском районе.

Ивановская область 
 Сидорово — деревня в Ильинском районе.

Кемеровская область 
 Сидорово — село в Новокузнецком районе.

Коми 
 Сидорово — посёлок в городском округе Инта.

Костромская область 
 Сидорово — деревня в Галичском районе.

Красноярский край 
 Сидорово — посёлок в Курагинском районе.

Ленинградская область 
 Сидорово — деревня в Бокситогорском районе.
 Сидорово — деревня в Тосненском районе.

Марий Эл 
 Сидорово — деревня в Медведевском районе.
 Сидорово — деревня в Параньгинском районе.

Московская область 
 Сидорово — деревня в Раменском районе.
 Сидорово — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Сидорово — деревня в Зиняковском сельсовете Городецкого района.
 Сидорово — деревня в Николо-Погостинского сельсовета Городецкого района, ранее в составе упраздненного Мошковского сельсовета.
 Сидорово — деревня в Бриляковском сельсовете Городецкого района, ранее в составе упраздненного Ягодно-Лесновского сельсовета.
 Сидорово — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Сидорово — деревня в Марёвском районе.
 Сидорово — деревня в Пестовском районе.
 Сидорово — деревня в Поддорском районе.

Пермский край 
 Сидорово — деревня в Карагайском районе.
 Сидорово — деревня в Нытвенском районе.

Псковская область 
 Сидорово — деревня в Красногородском районе.
 Сидорово — деревня в Куньинском районе.
 Сидорово — деревня в Невельском районе.
 Сидорово — деревня в Макушинской волости Опочецкого района.
 Сидорово — деревня в Матюшкинской волости Опочецкого района.
 Сидорово — деревня в Палкинской волости  Палкинского района, ранее в составе упраздненной Васильевской волости.
 Сидорово — деревня в Палкинской волости Палкинского района.
 Сидорово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Сидорово — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Сидорово — деревня в Сычёвском районе.
 Сидорово — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Сидорово — деревня в Бежецком районе.
 Сидорово — деревня в Кувшиновском районе.
 Сидорово — деревня в Оленинском районе.
 Сидорово — деревня в Рамешковском районе.
 Сидорово — деревня в Селижаровском районе.
 Сидорово — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Сидорово — деревня в Одоевском районе.
 Сидорово — село в Чернском районе.

Тюменская область 
 Сидорово (Верхнесидорово и Нижнесидорово) — соседние деревни (одна большая) в Ярковском районе.

Удмуртия 
 Сидорово — село в Юкаменском районе.

Ярославская область 
 Сидорово — деревня в Даниловском районе.
 Сидорово — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Сидорово — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района.

Украина 
 Сидорово — село в Славянском районе Донецкой области.

Озёра 
 Сидорово — озеро в Республике Карелии.
 Сидорово — озеро в Мурманской области.

См. также 
 
 Сидорово-Кадамовский